Stanisław Szumski (1790–1871) – marszałek szlachty guberni wileńskiej, powstaniec listopadowy, autor wspomnień, uczestnik spisku Konarskiego
 Stanisław Szumski – lustrator kas skarbowych we Lwowie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
 Stanisław Szumski (ur. 1893) – działacz niepodległościowy, 19 grudnia 1930 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości, syn wymienionego wyżej Stanisława, urzędnika Izby Skarbowej we Lwowie
 Stanisław Szumski (ur. 1885) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Stanisław Szumski (1895–1915) – chorąży Legionów Polskich, kawaler Virtuti Militari

Przypisy